Vorderöd ist der Ortsname von

 Vorderöd (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Vorderöd (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern